Gebke steht für die folgenden rechtsseitigen Ruhr-Zuflüsse im Hochsauerlandkreis:
 Gebke (Meschede) – Mündung in der Innenstadt von Meschede
 Gebke (Wennemen) – Mündung bei Meschede-Wennemen
 Kleine Gebke – Mündung am Rand der Innenstadt von Meschede
 Gebkebach – Mündung in den Ruhr-Staugraben bei Bestwig-Velmede (und darüber in die Ruhr bei Meschede-Wehrstapel)